Fuping Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fuping Xian (härad i Kina, Hebei), 
 Fuping Xian (härad i Kina, Shaanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar